sodówka – potoczna nazwa lampy sodowej
 sodówka – rodzaj roślin z rodziny komosowatych